Liu Xiang kan syfta på:

 Liu Xiang (idrottare) (1983–), (刘翔), kinesisk friidrottare olympisk guldmedaljör
 Liu Xiang (författare), (刘向), författare under början av Handynastin.
Liu Xiang (simmare), kinesisk kvinnlig simmare född 1996